Луиза де Клермон-Таллар (; 1504—1596, Тоннер или Париж), графиня де Тоннер, герцогиня д’Юзес — придворная дама и фаворитка Екатерины Медичи.

Биография 
Дочь Бернардена де Клермона, виконта де Таллара, и Анн де Юссон, графини де Тоннер. Унаследовала от матери графский титул. Сестра графа Антуана III де Клермона.

Первоначально титуловалась как мадемуазель де Таллар. С юных лет славилась при французском дворе своим остроумием, «обладала весьма привлекательной внешностью и острым язычком». Состояла придворной девушкой у Луизы Савойской.

В 1533 году, во время визита папы Климента VII в Ниццу на церемонию бракосочетания Генриха Орлеанского и Екатерины Медичи, она, по словам Брантома:

…явилась пред очи Его Святейшества — и простершись перед ним, стала умолять о трех вещах: прежде всего об отпущении греха — будучи маленькой девочкой, придворной госпожи регентши (тогда ее еще звали де Таллар), она, вышивая, потеряла ножницы и поклялась принести обет Святому Алливерготу, если их найдет, а, отыскав, не исполнила сего намерения, поскольку не смогла узнать, где покоятся его святые мощи. Второй оказалась просьба о прощении дерзости: когда папа Климент прибыл в Марсель, она — все еще оставаясь девицей Таллар — взяла одну из подушек на его спальном ложе — и подтерла ею себе перед и зад (а потом Его Святейшество покоил на этой подушке достойнейшую главу и лицо, а также рот, который касался того места на подушке). Наконец, третья просьба: отлучить от Церкви господина де Те — поскольку она его любила, а он ее нет, а значит — проклят, ибо тот, кто не любит, будучи сам любим, — достоин отлучения.

Папа, удивленный, осведомился у короля, кто сия особа, и, узнав, что она записная шутница, вовсю посмеялся вместе с королем. Меня не удивило, что она потом стала гугеноткой — и от души издевалась над папами, поскольку начала-то она с юных лет; впрочем, и в те поры все в ней пленяло — ибо и черты ее, и речи сохранили былое изящество.

10 марта 1538 или 1539 вышла замуж за Франсуа дю Белле (1502—1553), принца Ивето, губернатора Компьена, брата парижского епископа Эсташа дю Белле, ставшего графом де Тоннером по праву жены. В этом браке родился её единственный ребёнок — Франсуа-Анри дю Белле (1540—7.05.1555).

10 апреля 1556 вторым браком вышла за барона Антуана де Крюссоля. На свадьбе, состоявшейся в Амбуазском замке, присутствовали Генрих II, коннетабль Монморанси, кардиналы Лотарингский, Вандом и Шатийон, принц Феррарский, герцоги де Гиз и де Немур, маршал Сент-Андре, хранитель печати Франсуа де Лопиталь, Мария Стюарт, Мадам, сестра короля, герцогиня Беррийская, герцогини де Валентинуа и де Гиз, и маршальша Сент-Андре. По случаю этого брака король жалованной грамотой, данной в апреле 1556, возвёл баронию Крюссоль в ранг графства.

Благодаря своему уму, знаниям и рождению, Луиза де Клермон пользовалась большим уважением при дворе и за границей, стала близкой подругой и фавориткой Екатерины Медичи, к которой поступила на службу в 1552 году, и состояла в переписке с Елизаветой Английской.

Антуан де Крюссоль, хотя и симпатизировал протестантам, в отличие от младших братьев веоисповедание не поменял и оставался предан королеве-матери, назначившей его в 1560 году своим придворным рыцарем. Он принадлежал к умеренной партии, стремившейся к компромиссу между католиками и гугенотами.

По поводу подвергшегося критике пожалования Карлом IX в 1560 году восемнадцати дворян в рыцари ордена Святого Михаила, герцогиня д’Юзес отпустила остроту, сказав, что король ещё хорошо поступил, наградив восемнадцать человек, а не двадцать (vingt), ибо в противном случае недовольные прозвали бы этих людей vins nouveaux («новым вином»), а молодое вино в том году было плохим и ничего не стоило.

В мае 1565 года жалованной грамотой, данной Карлом IX в Мон-де-Марсане, для Антуана де Крюссоля было создано герцогство Юзес. В 1566 году Луиза покинула придворную службу и уехала в Юзес, вернувшись в столицу в 1572-м, по случаю бракосочетания Маргариты де Валуа с королём Наваррским. В 1573 году первый герцог д’Юзес умер от болезни, по возвращении с осады Ла-Рошели.

В 1578 году Луиза сопровождала королеву-мать в поездке в Гиень, где был заключён Неракский договор, а затем поселилась в Юзесе, в герцогском замке, где принимала важных гостей, в том числе в 1579 году маршала Дамвиля, после смерти старшего брата перешедшего на сторону двора и назначенного управлять Лангедоком с задачей восстановления мира. В следующем году её посетил принц Конде, а также приезжал деверь, второй герцог д’Юзес, обязанный Луизе спасением своей жизни во время резни Святого Варфоломея. Вдовствующая герцогиня продолжала поддерживать отношения с королевой-матерью, Генрихом III, королевой Наваррской, принцем Конде, и особенно с остроумной принцессой Конти. Маргарита Валуа в письмах называла герцогиню Сивиллой, и та считалась своего рода оракулом если не для всего двора, то, по крайней мере, для королевской семьи.

Традиционно считается, что Луиза де Клермон умерла гугеноткой.

Комментарии

Примечания

Литература 
   
 , pp. 153—154
 , p. 913
 , col. 864
 
 
 

Графы Тоннера
Фрейлины французского королевского двора
Дом де Клермон-Тоннер